Тулузская обсерватория — французская астрономическая обсерватория, основанная в 1733 году Французской академией наук. В 1841 году обсерватория была перевезена в Jolimont, а оттуда в 1981 году переведена в научный отдел Toulouse-Rangueil. В 1875 году был установлен 83-см телескоп.  В 1970 году вследствие увеличения городской засветки в Тулузе отказались от наблюдений, и все работы были перенесены в горные обсерватории. Сейчас Тулузская обсерватория является руководящей организацией для астрономических обсерваторий Франции. Ей подчиняются такие обсерватории как: Observatoire of the Peak of the South и Observatoire the Midday-Pyrenees.

Директора обсерватории 
 1839 - 1865 гг - :fr:Frédéric Petit (astronome) - основал обсерваторию в новом месте
 1873 - 1878 гг - Тиссеран, Франсуа Феликс

Примечания

Ссылки 
Официальная страница обсерватории 
Вид из космоса на обсерваторию

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономия во Франции
Астрономические обсерватории Франции
Появились в 1733 году
Тулуза